My Girl kan henvise til:

 "My Girl (sang)" - en sang, som The Temptations indspillede i 1965 og udgav på pladeselskabet Motown.
 My Girl (film) - en amerikansk film fra 1991 med barnestjernen Macaulay Culkin.
 My Girl 2 - en film-sequel til den første film